Salers est une commune française, dans le département du Cantal. Elle a aussi donné son nom au canton de Salers ;

le salers est une appellation agricole pour un fromage fermier de lait cru de vache ;

la salers est une race bovine rustique d'Auvergne ;

Salers est, depuis 1885, la marque commerciale d'une liqueur de racines de gentiane d'Auvergne, titrant de 16° à 25°, consommée dans tout le Massif central.

Patronyme

 Raymond Salers, (1885-1962), est un homme politique français.